Generalmajor (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Generalmajor (k.u.k. Armee)
 Generalmajor (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Generalmajor (Nemčija)